Валявська сільська рада — Черкаська область, Городищенський район
 Валявська сільська рада — Чернівецька область, Кіцманський район